800 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 14 sierpnia, a finał konkurencji dwa dni później, 16 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Złoty medal zdobyła Rebecca Adlington z Wielkiej Brytanii, która w finale uzyskała czas 8:14,10 i o 2,12 s pobiła prawie 19-letni rekord świata Amerykanki Janet Evans. Był to drugi złoty medal dla Brytyjki, która zwyciężyła także na dystansie 400 m stylem dowolnym. Druga, ze stratą ponad sześciu sekund, ściany basenu dotknęła reprezentantka Włoch Alessia Filippi. Brąz wywalczyła Dunka Lotte Friis, która w finale z czasem 8:23,03 zajęła trzecie miejsce.

Wcześniej w eliminacjach tej konkurencji, Adlington z czasem 8:18,06 ustanowiła nowy rekord olimpijski, który należał poprzednio do Brooke Bennett.

Tytułu mistrzyni olimpijskiej z 2004 roku broniła Ai Shibata z Japonii, która nie zakwalifikowała się do finału i uplasowała się ostatecznie na 27. miejscu.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy 

800 m stylem dowolnym kobiet